Smerup kan henvise til flere stednavne:
 Smerup (Hvidbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvidbjerg Sogn, Struer Kommune
 Smerup (Smerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Smerup Sogn, Faxe Kommune

en:Smerup